Henkersmahlzeit steht für

 Henkersmahlzeit, letzte Mahlzeit einer zum Tode verurteilten Person vor der Hinrichtung 
 Polizeiruf 110: Henkersmahlzeit, deutscher Kriminalfilm von Hartmut Griesmayr (2002)
 Der Staatsanwalt: Henkersmahlzeit, deutscher Fernsehfilm von Peter F. Bringmann (2005)
 Last Supper – Die Henkersmahlzeit, US-amerikanische Filmkomödie von Stacy Title (1995)